Moorhof ist 

eine Ortsbezeichnung:
 Moorhof, Kreis Schlochau, Ortsteil der Gemeinde Stegers, heute polnisch: Rzeczenica, Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Moorhof, bis 1936: Uszupönen, 1936–1938: Uschupönen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Saretschje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Moorhof (Deggenhausertal), Wohnplatz in der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Moorhof (Kremmen), Wohnplatz der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

 der Moorhof (Quedlinburg), ein denkmalgeschützter Wirtschaftshof in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt

Moorhof ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Albert von Mosetig-Moorhof (1838–1907), österreichischer Mediziner

Siehe auch:

 Historischer Moorhof
 Das Mädchen vom Moorhof, Filmtitel, Deutschland, 1958